Gran Premi de Polònia de Motocròs 125cc, celebrat fins al 1995
 Gran Premi de Polònia de Motocròs 250cc, celebrat fins al 1999